Plaats in Indonesië
 Hadiluwih (Ngadirojo), een plaats in het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java
 Hadiluwih (Sumberlawang), een plaats in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java